Asbóth Oszkár (1852–1920) nyelvész, russzista
 Asboth Oszkár (1891–1960) aviatikus
 Asbóth Oszkár (1925–1991) grafikus